Waarborgfonds Motorverkeer (Nederland), een Nederlands waarborgfonds
 Waarborgfonds Motorverkeer (Suriname), een Surinaams waarborgfonds